Rumunjska:
 Mişca (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Mişca (rijeka), rijeka